Бесарык — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Бесарык — село в Бесарыкском сельском округе Жанакорганского района Кызылординской области.
 Бесарык — станция в Талапском сельском округе Жанакорганского района Кызылординской области.
 Бесарык — село в Сырдарьинском районе Кызылординской области.